30389 Ledoux – asteroide della fascia principale
 Ledoux Patera – struttura geologica della superficie di Venere
 Teatro Ledoux – teatro di Besançon

Persone 

 Claude-Nicolas Ledoux – architetto e urbanista francese
 Fernand Ledoux – attore francese
 Jacques Ledoux – curatore e archivista cinematografico belga
 Joseph LeDoux – neuroscienziato statunitense